Карабудахке́нтский район (; до 1992 года — Ленинский район) — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Республики Дагестан Российской Федерации.

Административный центр — село Карабудахкент.

География 
Район расположен на востоке Дагестана, у побережья Каспийского моря. 

Граничит с районами республики: на юго-востоке — с Каякентским, на юге — с Сергокалинским, на юго-западе — с Левашинским, на западе — с Буйнакским, на севере — с Кумторкалинским районом. На севере также проходит граница с городами республиканского значения Махачкалой (c подчинёнными ему территориями) и Каспийском (соответственно с городскими округами город Махачкала и город Каспийск), а на юго-востоке — с городом республиканского значения Избербаш (и его городским округом). 

Общая площадь территории района составляет — 1425,32 км².

История 
Карабудахкентский район был образован декретом ВЦИК от 20.01.1921 года на базе Карабудахкентского участка Темир-Хан-Шуринского округа Дагестанской области. Декретом ВЦИК от 22 мая 1921 года район был включён в состав Махачкалинского района.

Вновь образован Постановлением ВЦИК от 23.01.1935 года из части территорий Буйнакского (Гелинский, Какашуринский и Параульский сельсоветы), Коркмаскалинского (Губденский сельсовет) и Махачкалинского (Карабудахкентский, Манаскентский и Уллубиевский сельсоветы) районов. Постановлением ПВС ДАССР от 14.09.1960 года был вновь упразднён, с передачей его территории Сергокалинскому и Ленинскому районам. Тем же постановлением районный центр Ленинского района был перенесён из города Махачкала в село Карабудахкент.

Указом ПВС РСФСР от 1.02.1963 года образован Ленинский сельский район с центром в городе Буйнакск, с включением в его состав территории упразднённого Буйнакского района и городов Махачкала и Каспийск. Указом ПВС РСФСР от 12.01.1965 года район восстановлен в прежних границах

Постановлением ПВС ДССР от 20.02.1992 года Ленинский район был переименован в Карабудахкентский район.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (пгт Ачи-Су и Манас) проживают  % населения района.

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Территориальное устройство 
Карабудахкентский район в рамках административно-территориального устройства включает посёлки (городского типа), сельсоветы и сёла.

В рамках организации местного самоуправления в одноимённый муниципальный район входят 14 муниципальных образований, в том числе 2 городских и 12 сельских поселений, которым соответствуют посёлки (городского типа), сельсоветы и сёла:

Населённые пункты 
В районе 18 населённых пунктов, из которых 2 городских населённых пункта — посёлка (городского типа) — и 16 сельских населённых пунктов:

Примечания

Комментарии 
 Комментарии

Ссылки 

 Муниципалитеты Республики Дагестан МО «Карабудахкентский район»
 Официальный сайт администрации района
 Районы Дагестана, их центры и численность населения

Комментарии